«Драгонс», «Дрэгонс» (Dragons) — название спортивных команд:
 «Дрэгонс» — валлийский регбийный клуб.
 «Дрэгонз» — конголезский футбольный клуб из города Киншаса.
 «Драгонс»— израильский хоккейный клуб из города Нес Циона.
 «Драгонс» — израильская команда по инлайн-хоккею из города Гедера.
 «Артланд Дрэгонс» — немецкий баскетбольный клуб из Квакенбрюка.
 «Сторхамар Дрэгонс» — название норвежского хоккейного клуба из города Хамар в 1998—2008 годах.
 «Чоннам Дрэгонз» — южнокорейский футбольный клуб из города Кванъян.
 «Цзянсу Дрэгонс» — китайский баскетбольный клуб, представляющий города Нанькин и Цзянъин.

См. также 
 Драгон